Класицизм (загальний термін) — сукупність усіх так званих «класицистичних» стилів — ренесансу, палладіанства, класицизму у вузькому розумінні цього слова та неокласицизму
 Класицизм («старий класицизм») — стиль у світовому мистецтві та архітектурі кінця 17 ст.
 Неокласицизм (новий класицизм) — стиль у світовому мистецтві та архітектурі кінця 18 — початку 19 ст.
 Класицизм (музика)